Нымм — фамилия:

На 1 января 2018 года в Эстонии жило 1000 носителей фамилии Нымм — 468 мужчин и 532 женщины. Фамилия Нымм занимает по распространённости в Эстонии 70-е место среди мужчин и 67-е — среди женщин.

 Нымм, Калев Михкелевич (1921—1994) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Нымм, Карл-Ромет (род. 1998) — эстонский футболист.